Benno von Heynitz ist der Name folgender Personen:

* Benno von Heynitz (1924–2010), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer
 Benno von Heynitz (1500–1544), deutscher Amtshauptmann
 Benno von Heynitz (1887–1979), deutscher Landwirt und Geistlicher 

Siehe auch:
 Carl Wilhelm Benno von Heynitz (1738–1801), deutscher Bergbaubeamter